Birkhofgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Birkhofgraben (Leitsweilerbach), linker Zufluss des hier noch Herbstwiesengraben genannten Leitsweilerbachs vor Leitsweiler, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern, der gleich danach hinter der Landesgrenze in Michelbach an der Bilz in den hier noch Brettach genannten Weidenbach (Reinach) mündet
 Birkhofgraben (Rotbach), linker Zufluss des Rotbach (Riß, Biberach) bei Zweifelsberg, Gemeinde Mittelbiberach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg